«Тартаре́н из Тараско́на» (фильм) — название нескольких экранизаций одноимённого романа французского писателя Альфонса Доде.

 «Тартарен из Тараскона (фильм, 1908)» — короткометражный фильм Жоржа Мельеса;
 «Тартарен из Тараскона (фильм, 1934)» — фильм Раймона Бернара (диалоги Марселя Паньоля);
 «Тартарен из Тараскона (фильм, 1962)» — фильм Франсиса Бланша и Рауля Андре.
 «Тартарен из Тараскона (фильм, 2003)» — фильм Дмитрия Астрахана